Кохистани может иметь следующие значения:
 Кохистани — индоевропейский язык дардской ветви.
 Кохистани, Абдул Сабур Фарид (1952—2007) — афганский политик, премьер-министр Афганистана (1992).
 Кохистани, Хаммаса (род. 1987) — британская фотомодель таджикского происхождения.

См. также 
 Кохистан